Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 1967 годов — первый сезон Кубка мира, который начался 5 января 1967 год в  Берхтесгаден Западная Германия и завершился 26 марта 1967 года в Джексон Хоул, США.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Общий зачёт Кубка мира 1967

Кубок мира по горнолыжному спорту